Drežnica (Kroatië)
 Drežnica (Slovenië)